Die Abkürzung NLOS steht für:

 non-line-of sight, in der Nachrichtentechnik die Bezeichnung für eine nicht direkte Funkverbindung, siehe Nicht-Sichtverbindung

Siehe auch: 

 Non-Line-of-Sight Cannon
 Non-Line-of-Sight Mortar

NLOS